Kanic je český rodový název pro několik druhů kanicovitých ryb:
 Aethaloperca Fowler, 1904
 Alphestes Bloch & Schneider, 1801
 Anyperodon Günther, 1859
 Aulacocephalus Temminck & Schlegel, 1843
 Belonoperca Fowler & Bean, 1930
 Caprodon Temminck & Schlegel, 1843
 Centropristis Cuvier, 1829
 Cephalopholis Bloch & Schneider, 1801
 Chromileptes Swainson, 1839
 Dermatolepis Gill, 1861
 Diplectrum Holbrook, 1855
 Diploprion Cuvier, 1828
 Epinephelus Bloch, 1793
 Epinephelus marginatus – kanic gauza
 Epinephelus itajara – kanic itajara
 Epinephelus lanceolatus – kanic obrovský
 Epinephelus tukula – kanic tukula
 Gracila Randall, 1964
 Grammistes Bloch & Schneider, 1801
 Grammistes sexlineatus – kanic šestipruhý 
 Hypoplectrus Gill, 1861
 Liopropoma Gill, 1861
 Mycteroperca Gill, 1862
 Plectranthias Bleeker, 1873
 Plectropomus Oken, 1817
 Pogonoperca Günther, 1859
 Pseudogramma Bleeker, 1875
 Rainfordia McCulloch, 1923
 Rypticus Cuvier, 1829
 Schultzea Woods, 1958
 Serranus Cuvier, 1816
 Serranus scriba – kanic písmenkový
 Variola Swainson, 1839